Список населённых пунктов Некрасовского района Ярославской области России.

Населённые пункты Некрасовского района Ярославской области

 Некрасовское (п.)

А 
 Аббакумцево — село
 Агеево — деревня
 Аксёново — деревня
 Алексино (Климовский сельский округ) — деревня
 Алексино (Левашовский сельский округ) — деревня
 Алферово — деревня
 Ананьино — деревня
 Андреевское — деревня
 Анисимово — деревня
 Антоново — деревня
 Апухтино — деревня
 Арефино — деревня
 Аринкино — деревня
 Архипово — деревня

Б 
 Бараново — деревня
 Басова — деревня
 Березки — деревня
 Берестенки — деревня
 Беркаиха — деревня
 Богчино — деревня
 Бор — деревня
 Борисовская — деревня
 Ботоково — деревня
 Бурмакино — посёлок
 Бурмакино — село
 Буслаки — деревня
 Бутово — деревня

В 
 Валино — деревня
 Васенино — деревня
 Васильевское (сельское поселение Красный Профинтерн) — деревня
 Васильевское (сельское поселение Некрасовское) — деревня
 Вахрушово — деревня
 Введенское — село
 Велютино — деревня
 Веретево — деревня
 Вольная — деревня
 Ворокса — деревня
 Высоково (Высоковский сельский округ) — деревня
 Высоково (Аббакумцевский сельский округ) — деревня
 Высоково (Бурмакинский сельский округ) — деревня
 Высоково (Вятский сельский округ) — деревня
 Вятское — село

Г 
 Гашки — деревня
 Гзино — село
 Горино — деревня
 Горки — деревня
 Грешнево — деревня
 Гридино (Вятский сельский округ) — деревня
 Гридино (Гребовский сельский округ) — деревня
 Гридино (Бурмакинское сельское поселение) — деревня
 Гулениха — деревня
 Гуменново — деревня
 Гумнищи — деревня

Д 
 Диево-Городище — село
 Диково — деревня
 Доманцево — деревня
 Домашниха — деревня
 Дубенки — деревня
 Дубки — деревня
 Дьяково — деревня

Е 
 Ежово — деревня
 Елохова — деревня
 Ермаково — деревня
 Ермольцино — деревня
 Ескино — деревня

Ж 
 Жабрево — деревня

З 
 Заболотное — деревня
 Заболотье — деревня
 Залесная — деревня
 Защитный — посёлок
 Золотой Колос — посёлок
 Золотуха — деревня

И 
 Ивановское — деревня
 Иваньково — деревня
 Игумниха — деревня
 Измайлово — деревня
 Изуменово — деревня
 Иоркино — деревня
 Исады — деревня
 Искробол — деревня
 Ишенино — деревня

К 
 Кадниково — деревня
 Климатино — деревня
 Климовское — деревня
 Кокарево — деревня
 Колодино — деревня
 Колотово — деревня
 Кондрево — деревня
 Копорье — деревня
 Коробиха — деревня
 Коромыслово — деревня
 Костино — деревня
 Котлово — деревня
 Коточижовки — деревня
 Коурцево — деревня
 Кочевки — деревня
 Кочкорово — деревня
 Кощевка — деревня
 Красный Профинтерн — посёлок
 Кренево — деревня
 Кресцово — деревня
 Кресцово — деревня
 Кстово — деревня
 Кувакино — село
 Кудрино — деревня
 Куликово — деревня
 Куреево — деревня

Л 
 Лапино — деревня
 Левашово — село
 Левино (сельское поселение Бурмакино) — деревня
 Левино (сельское поселение Красный Профинтерн) — деревня
 Легчаниха — деревня
 Лепилово — деревня
 Лесуково — деревня
 Липовки — деревня
 Лихообразово — деревня
 Лобастово — деревня
 Ломовская — деревня
 Ляхово — деревня

М 
 Макарово — деревня
 Малинники — деревня
 Малые Соли — село
 Маринино — деревня
 Маркишево — деревня
 Матвейцево — деревня
 Меленки — деревня
 Меньшиково — деревня
 Мещерка — деревня
 Минино (Боровской сельский округ) — деревня
 Минино (Диево-Городищенский сельский округ) — деревня
 Михайловское — село
 Михалевка — деревня
 Михалево — деревня
 Михалево — деревня
 Михальцево — деревня
 Мишнево — деревня
 Мокеево — деревня
 Мышкино — деревня

Н 
 Нагорново — деревня
 Насоново — деревня
 Наумиха — деревня
 Неверово — деревня
 Немцовки — деревня
 Нетребово — село
 Нефедово — деревня
 Никитино — деревня
 Никольское — село
 Никулино (Диево-Городищенский сельский округ) — деревня в Диево-Городищенском сельском округе
 Никулино (Боровской сельский округ) — деревня в Боровском сельском округе
 Новоберезки — посёлок
 Новодашково — село
 Новое — село
 Новые Липки — село
 Новые Ченцы — деревня

О 
 Овсяники — деревня
 Окунево — деревня
 Орешки — деревня
 Орлецы — деревня
 Орлово — деревня
 Осиновая Слобода — деревня

П 
 Павликово — деревня
 Павловское — село
 Пансионат Левашова — посёлок
 Пансионат Левашово — посёлок
 Пахомово — деревня
 Пентелево — деревня
 Переньково — деревня
 Перепечино — деревня
 Першино (Вятский сельский округ) — деревня
 Першино (Гребовский сельский округ) — деревня
 Пески — деревня
 Петропавловское — село
 Печелки — деревня
 Пирогово — деревня
 Пищалино — деревня
 Плаксино — деревня
 Плоховка — деревня
 Погибелки — деревня
 Погост — деревня
 Подсосенье — деревня
 Поздеевское — деревня
 Поповки — деревня
 Потягино — деревня
 Приволжский — посёлок
 Протасьево — деревня
 Профилакторий Строитель — посёлок
 Пустошка — деревня
 Путятино — село
 Пьяново — деревня

Р 
 Репино — деревня
 Родюкино — деревня
 Рождествено — село
 Рождественное — село
 Рудеево — деревня
 Рыбницы — село
 Рябинкино — деревня

С 
 Саблуково — деревня
 Саватеево — деревня
 Санниково — деревня
 Сафрониха — деревня
 Сахареж — посёлок при одноимённой станции
 Сватково — деревня
 Свечкино — деревня
 Семеновское — деревня
 Семидворы — деревня
 Сенино — деревня
 Середки — деревня
 Симоново — деревня
 Смирново — деревня
 Согожа — деревня
 Сосновый Бор — посёлок
 Спиридово — деревня
 Старово — деревня
 Степанчиково — деревня
 Стерлядево — деревня
 Стройково — деревня
 Суворово — деревня
 Судищи — деревня
 Сумароково — деревня в сельском поселении Некрасовское Некрасовского района.
 Сумароково — деревня в сельском поселении Красный Профинтерн Некрасовского района.

Т 
 Татариново — деревня
 Теляково — деревня
 Тереховка — деревня
 Теряево — деревня
 Тимохино — село
 Титовское — деревня
 Токарево — деревня
 Точижки — деревня
 Тощиха — станция
 Троицкое — село
 Трубниково — деревня
 Тугарниха — деревня
 Турово — деревня
 Тюньба — деревня

У 
 Ульково — деревня
 Урманец — деревня
 Ученжа — деревня

Ф 
 Фёдорово — деревня
 Федяево — деревня
 Фетеиха — деревня
 Филатово — деревня
 Филенка — деревня

Х 
 Харибино — деревня
 Харино — деревня
 Хребтово — деревня

Ц 
 Цицерма — деревня

Ч 
 Ченцово — деревня
 Ченцы — деревня
 Чёрная Заводь — село
 Чернево — деревня
 Чурово — деревня

Ш 
 Шарупино — деревня
 Шарьево — деревня
 Шахово — деревня
 Шилово — деревня
 Шишелово — деревня
 Шишково — деревня
 Шубино — деревня
 Шутромино — деревня

Щ 
 Щачебол — деревня
 Щелканиха — деревня
 Щипцово — деревня
 Щукино — деревня

Ю 
 Юркино — деревня
 Юрьевка — деревня
 Юрьево — деревня

Я 
 Ядрово — деревня
 Яксаево — деревня
 Якушиха — деревня
 Яснищи — деревня
 Яхробол — деревня

Ссылки 
  Коды ОКАТО населённых пунктов района
 Почтовые индексы населённых пунктов района

Некрасовский район